Chalmers – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Chalmers  (ang. Chalmers Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Chalmers Motor Car Company – dawne amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne

Zobacz też 
 Uniwersytet Techniczny Chalmersa (zwany potocznie Chalmers)